3 – liczba naturalna
 3 – rok naszej ery
 3 – rok przed naszą erą

Kinematografia 
 Trzy (3) – niemiecka tragikomedia w reżyserii Toma Tykwera z 2010 roku
 Trzy (San geng) – koreańsko-tajlandzko-hongkoński horror w reżyserii Petera Chana, Nonzee Nimibutra i Jee-woon Kima z 2002 roku
 Trzy (Tri) – jugosłowiański film wojenny w reżyserii Aleksandara Petrovicia z 1965 roku

Literatura 
 III – sonet Williama Szekspira

Muzyka 
 albumy muzyczne
 3 – album muzyczny polskiego zespołu hip-hopowego Grammatik, wydany w 2005 roku
 3 – album muzyczny polskiego zespołu Ich Troje wydany w 1999
 3 – album muzyczny polskiego muzyka Andrzeja Smolika
 3 – album B1A4
 #3 – album muzyczny irlandzko-amerykańskiego zespołu Shakespears Sister
 #3 – album muzyczny irlandzkiego zespołu The Script
 3 – album muzyczny Sidneya Polaka
 Trzy – album Wzgórza Ya-Pa 3
 III – album muzyczny Banks
 single
  3 – singel Britney Spears

Inne 
 3 – jedna z kart do gry
 3 (Juno) – planetoida
 Niski skrzydłowy, 3 – pozycja w zespole koszykarskim
 З – litera cyrylicy

Zobacz też 

 Trójka